Noviomagus es un nombre compuesto en céltico formado a partir de una partícula prerromana Celta, magos   equivalente a campo o llano, también a "mercado" (cf. v. irlandés mag 'llano' ; bretón ma 'lugar') y la palabra celta noviios, que significa nuevo (cf. galés newydd; bretón nevez). Formó parte de varios topónimos en el Imperio romano. Conocemos, entre otros, los siguientes:
 Noviomagus Regnorum, Chichester, West Sussex.
 Noviomagus Lexoviorum, Lisieux, Calvados.
 Noviomagus Cantiacorum, Crayford, Kent 
 Noviomagus Veromanduorum, Noyon, Oise.
 Noviomagus Nemetum, Neumagen-Dhron, Renania-Palatinado.
 Ulpia Noviomagus Batavorum'', Nimega.

Véase también 
Borbetomagus, Worms, Renania-Palatinado.
Daniel Santbech Noviomagus, Matemático y astrónomo (?? - ca. 1561).

Latín
Cultura celta
Territorios celtas